Retiro o El Retiro puede referirse a:

Conceptos 
 retiro, una operación militar;
 retiro, tanto la acción de jubilarse como la remuneración percibida;
 retiro, acción y lugar de recogimiento espiritual;

Botánica 
 Retiro, género de arañas;

Islas 
Isla del Retiro, isla en el lago Paranoá, Brasilia;

Divisiones administrativas 
 Retiro, barrio de la ciudad de Buenos Aires, Argentina;
 Retiro, un distrito de Madrid, España;
 Retiro, comuna de Chile;
 El Retiro, un consejo popular de San Luis (Pinar del Río), en Cuba;
 El Retiro, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 El Retiro, localidad de la Provincia del Chaco, Argentina;
 El Retiro, municipio de Colombia;
 El Retiro, un corregimiento de Coclé, Panamá;

Parques y jardines 
 Parque del Retiro, un jardín histórico y parque de Madrid, España;
 Estanque del Retiro, situado en el citado parque;
 Jardín histórico El Retiro, un jardín histórico de Málaga, España;

Real Sitio del Buen Retiro (Madrid) 

El Real Sitio del Buen Retiro fue una antigua posesión de la Corona española que existió en Madrid. Constituida en el primer tercio del , esta propiedad albergó diferentes edificios y jardines y fue escenario de distintos hechos históricos:
 Palacio del Buen Retiro, del que solo se conservan el Salón de Reinos y el Salón de Baile;
 Casón del Buen Retiro, como se conoce al citado Salón de Baile, sede en la actualidad del Centro de Estudios del Museo del Prado;
 Real Coliseo del Buen Retiro (desaparecido), un teatro integrado dentro del recinto palaciego;
 Real Fábrica del Buen Retiro o Porcelana del Buen Retiro (desaparecida), una manufactura real dedicada a la fabricación de porcelana;
 Jardines del Buen Retiro, antiguos jardines del palacio, origen del actual Parque del Retiro;
 Jardines del Buen Retiro (jardín de recreo) (desaparecidos), área recreativa construida sobre terrenos que pertenecieron al Real Sitio;
 Teatro de los Jardines del Buen Retiro (desaparecido), un teatro existente en estos últimos jardines;
Ahuehuete del Buen Retiro, o Ahuehuete del Parterre está catalogado como un árbol singular de la Comunidad de Madrid;
Montaña Artificial del Buen Retiro forma parte de la transformación romántica del Retiro y fue diseñada por el arquitecto Isidro González Velázquez;
Ermitas de los Jardines del Buen Retiro (desaparecidas), siete ermitas construidas en los Jardines del Buen Retiro de Madrid;
Pabellón Real de los Jardines del Buen Retiro, o Pabellón Árabe, (desaparecido), edificio construido en el ;
Casita del Pescador del Buen Retiro, construcción del ;
Batalla del Retiro, disputada en el Real Sitio el 13 de agosto de 1812 en el contexto de la Guerra de la Independencia española.

Televisión 
 Estación Retiro es una telenovela de Argentina de 1971/2;

Transporte

Argentina 
 Retiro, estaciones terminales de ferrocarril ubicadas en Retiro, Ciudad de Buenos Aires;
 Retiro Mitre, estación del Ferrocarril General Bartolomé Mitre en Retiro, Ciudad de Buenos Aires;
 Retiro Belgrano, estación perteneciente al Ferrocarril General Manuel Belgrano en Retiro, Ciudad de Buenos Aires;
 Retiro San Martín, estación perteneciente al Ferrocarril General San Martín en Retiro, Ciudad de Buenos Aires;
 Retiro, estación de la línea  del Subte de Buenos Aires;
 Retiro, una de las futuras estaciones de la línea  del Subte de Buenos Aires;
 Retiro, estación de la línea  del Subte de Buenos Aires;
 Retiro, una de las futuras estaciones de la línea  del Subte de Buenos Aires;
 Terminal de Ómnibus de Retiro, la terminal de ómnibus de Buenos Aires;

Chile 
 Retiro, estación de ferrocarril en Retiro;

España 
 Retiro, estación del Metro de Madrid.